Федо́сов — російське прізвище. Має жіночу форму Федосова.

Відомі носії 
 Федосов Валерій Іванович ( 1941, Старе Село, Гомельська область, Білоруська РСР — 1990, Ленінград) — радянський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1988).
 Федосов Валерій Степанович ( 1947, Каховка, УРСР) — радянський і російський режисер-постановник (з 1979 — режисер Одеської кіностудії; з 1990 — на студії «ТриТэ»).
 Федосов Віктор Михайлович — завідувач кафедри Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня .
 Федосов Генріх Олександрович (1932—2005) — радянський футболіст, нападник.
 Федосов Іван Олексійович (1929—2001) — радянський футболіст, нападник, футбольний тренер.
 Федосов Павло Ігорович ( 14 серпня 1996 р., м. Чернігів, Україна) — український футболіст, нападник.

Федосова 
 Федосова Надія Капітонівна (1911—2000) — радянська актриса, заслужена артистка РРФСР (1958).
 Федосова Тетяна Георгіївна ( 25 червня 1960 р., м. Кролевець, Сумська область) — майстриня художнього ткацтва, член Національної Спілки майстрів народного мистецтва України.
 Федосова Тетяна Іванівна ( 1975) — українська футболістка, півзахисниця.

Примітки 

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища на -ов